Adolf Jensen – niemiecki kompozytor i pianista
 Johan Ludwig William Valdemar Jensen – duński matematyk, autor nierówności Jensena i wzoru Jensena
 Johannes Vilhelm Jensen – duński poeta i prozaik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury
 Johannes Hans Daniel Jensen – niemiecki fizyk, laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki
 Mikkel Jensen – duński kierowca wyścigowy
 Ronald Jensen – amerykański matematyk, profesor emerytowany Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie.
 Jensen – jednostka osadnicza w USA, w stanie Utah

Zobacz też 
 Jensen Motors – fabryka karoserii samochodowych